В данной статье перечислены станции 7 метрополитенов Италии: Рима, Милана, Генуи, Неаполя, Катании, Турина и Брешии.

Сортировка по столбцу «Название станции» сортирует города по хронологии открытия метрополитенов, линии внутри города по принятому порядку перечисления линий, а станции по порядку их расположения на линиях. Сортировка по столбцам «Город» и «Линия» отличается тем, что соответственно города и станции сортируются по алфавиту.

Примечания

См. также 

Италия